Ceci est une liste de personnalités exécutées par l'État sous le règne des Tudors . La liste est non exhaustive.

Sous le règne d'Henri VII (1485-1509)

Sous le règne d'Henri VIII (1509-1547) 
Voir aussi: Réforme anglaise

Sous le règne d'Édouard VI (1547-1553)

Sous le règne de Marie Ire (1553-1558)

Sous le règne d'Élisabeth Ire (1558-1603)

Voir aussi 

 Maison Tudor

Maison Tudor
Liste